Bei den Orgeln von St. Peter und Paul in (Bühl) handelt es sich um eine 1928 von der Überlinger Werkstätte Wilhelm Schwarz & Sohn gelieferte und aufgestellte, im Originalzustand erhaltene, pneumatische Großorgel und eine Chororgel von Rieger Orgelbau aus dem Jahr 1976.

Hauptorgel

Baugeschichte

Stieffel-Orgel 
Die erste Orgel der neuen Pfarrkirche wurde aus dem früheren Gotteshaus der Gemeinde übernommen. Es handelte sich um ein einmanualiges, spätbarockes Instrument von Ferdinand Stieffell aus Rastatt, das 1778/1779 gebaut wurde. Das Gehäuse der Stieffel-Orgel steht spätestens seit 1901 in der St.-Maria-Kirche in Bühl-Kappelwindeck.

Neubau durch Schwarz 1895 
Im Jahr 1895 wurde diese Orgel durch einen Neubau von Wilhelm Schwarz aus Überlingen ersetzt. 1917 wurden Pfeifen zu Kriegszwecken ausgebaut. Die Orgel war mit ihren 22 Registern für die große Kirche sehr bescheiden ausgefallen.

Neubau durch Schwarz 1928 
1928 erfolgte dann die Lieferung und Aufstellung durch die mittlerweile von Wilhelm Schwarz’ Sohn Friedrich Wilhelm geleiteten Werkstatt Schwarz. Als System kamen pneumatische Taschenladen zum Einsatz. Schwarz bestellte die gesamte Orgel bei E. F. Walcker & Cie in Ludwigsburg und stellte sie in Bühl auf.

Die große Disposition zeigt deutlich Elemente der Orgelreform neben hochromantischen Stimmen. Der Bühler Oberlehrer Otto Greule († 1970) verhalf der damals größten katholischen Kirchenorgel Badens insbesondere durch sein konzertantes Spiel zu überregionaler Berühmtheit.

1948 wurde die Orgel nach Kriegsschäden instand gesetzt.

Stilllegung durch Rieger 1976 
In den 1970er Jahren war man mit der Pneumatik nicht mehr zufrieden. Anstatt die verschlissenen Lederteile zu ersetzen, entschied man sich für einen Orgelneubau. Diesen führte im Jahr 1976 die Firma Rieger Orgelbau aus Schwarzach aus. Die neobarocke Orgel mit 47 Stimmen kam als Chororgel in der Vierung zu stehen. Die alte Schwarz-Orgel verblieb auf ausdrücklichen Wunsch von Josef von Glatter-Götz auf der Empore stehen und wurde stillgelegt.

Geplante Restaurierung bis 2023 
Im Frühjahr 2008 wurde ein Förderverein zu Erhaltung der Orgel am jetzigen Standort gegründet.

Nachdem Fördermittel des Bundes akquiriert werden konnten, wurde im Sommer 2021 bekannt gegeben, dass eine Restaurierung der Schwarz-Orgel durch die Firma Matz & Luge aus Rheinmünster erfolgen wird, wodurch der Fortbestand dieses bedeutenden Werks von Wilhelm Schwarz endgültig gesichert scheint. An Pfingsten 2023 wird die Schwarz-Orgel eingeweiht, die Restaurierung des Spieltisches erfolgt durch Gerhard Walcker-Mayer (Kleinblittersdorf).

Disposition von 1928 

 Koppeln:
 Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, III/II, I/P, II/P, III/P
 Superoktavkoppeln: I Super/I, II Super/I, III Super/I, II Super, III Super/II, III Super/II, Super III, II Super
 Suboktavkoppeln: II Sub/I, III Sub/I, III Sub/II, II Sub, II Sub, III Sub/II, Sub III
 Spielhilfen: Einführungstritte für: Zungen, Labiale, Kopplungen, zwei freie Kombinationen, automatisches Pianopedal für II und III, Generalcrescendotritt, feste Kombinationen (P, MF, F, FF, Tutti), 16′ + 32′ ab

 Anmerkungen

Technische Daten 
 60 Register + 4 Transmissionen + 3 Auszüge
 Windlade: Stehende Taschenlade
 Spieltisch(e):
 Freistehend
 3 Manuale
 Pedal
 Registerwippen
 Traktur:
 Tontrakur: Pneumatisch
 Registertraktur: Pneumatisch

Chororgel 

1976 erbaute die Firma Rieger Orgelbau aus Schwarzach eine neobarocke Orgel mit 48 Stimmen als Chororgel in der Vierung. Die Marienorgel hat folgende Disposition: Die Orgel wurde 2001 durch die Firma Matz & Luge renoviert und mit einer neuen Setzeranlage ausgestattet.

 Koppeln: I/II, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
 Spielhilfen: Feste Kombinationen (Pleno, Tutti), Setzeranlage, Zungeneinzelabsteller

Literatur

Weblinks 
 Informationen zur Hauptorgel
 Website des Fördervereins
 Orgeln auf orgel-information.de

Einzelnachweise 

Buhl, Orgel von St. Peter und Paul (Buhl)
Buhl, Orgel von St. Peter und Paul (Buhl)
Bühl (Baden)
Rieger Orgelbau